HMS Birkenhead bezeichnet folgende Schiffe der britischen Royal Navy:

 HMS Birkenhead (1845), Fregatte, später Truppentransporter, gesunken 1852
 HMS Birkenhead (1915), Leichter Kreuzer der Town-Klasse, ursprünglich von Griechenland als Antinavarchos Kountouriotis geordert